Gleisdreieck, auch Bogendreieck steht für: 

 Reuleaux-Dreieck, ein Dreieck mit konkaven Seiten
 Gleisdreieck, eine Form der Schienenanbindung
 Bogenvieleck, eine geometrische Figur

Gleisdreieck heißen folgende geographische Objekte:
 Itzling Ost, Stadtteil von Salzburg
 U-Bahnhof Gleisdreieck, Berlin
 Park am Gleisdreieck, Berlin

Gleisdreieck ist der Name für
 Gleisdreieck (Film), deutscher Spielfilm von Robert A. Stemmle aus dem Jahr 1937
 eine wiederkehrende Rolle eines Obdachlosen bei Praxis Bülowbogen, dargestellt von Klaus Schwarzkopf